San Juan Teponaxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Teponaxtla, Putla Villa de Guerrero, ort, Oaxaca, 
 San Juan Teponaxtla, San Juan Tepeuxila, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar